New England signifie Nouvelle Angleterre en anglais et désigne notamment :

Toponyme

la Nouvelle-Angleterre, région du nord de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

la Nouvelle-Angleterre, région du nord-est du pays.
 New England, ville du Dakota du Nord.

New England, île de l'Essex, en Angleterre.

Sports et jeux 
 Revolution de la Nouvelle-Angleterre (New England Revolution), club de football
 Patriots de la Nouvelle-Angleterre (New England Patriots), club de football américain
un jeu de société : New England
 Grand Prix automobile de Nouvelle-Angleterre (New England Grand Prix), une compétition automobile à Lime Rock Park dans le Connecticut

Musique 
un album de Wishbone Ash : New England (1976)
un groupe de musique : New England